Il doppio del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicholas Monroe e Michael Yani che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Oudsema 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (primo turno)
 Patrick Briaud /  Nathan Healey (quarti di finale)

 Ryler Deheart /  Daniel King-Turner (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. /  Ramón Delgado (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2008